Rietfontein steht für:

 Rietfontein (Nordkap), Ort in der Provinz Nordkap in Südafrika
 Grenzübergang auf südafrikanischer Seite nach Namibia, siehe u. a. Liste der namibischen Grenzübergänge